Бороду́лин (, ) — русская фамилия; имеет женскую форму Бородулина.

Известные носители:
 
 Бородулин, Анатолий Иванович (1911—2000) — директор Череповецкого металлургического завода, Криворожского металлургического завода, Герой Социалистического Труда.
 Бородулин, Артём Игоревич (род. 1989) — российский фигурист.
 Бородулин, Валериан Романович — советский военачальник времён Гражданской войны.
 Бородулин, Василий Иванович (род. 1931) — советский мелиоратор, Герой Социалистического Труда (1971).
 
 Бородулин, Владислав Геннадьевич (род. 1968) — российский журналист, главный редактор «Коммерсантъ» и «Газета. Ру».
 Бородулин, Георгий Михайлович (1911—1991) — советский организатор рыбной промышленности.
 Бородулин, Иван Алексеевич (1921—1997) — советский разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Бородулин, Лев Абрамович (1923—2018) — советский и израильский фотограф, мастер спортивной фотографии.
 Бородулин, Михаил Ильич (1967—2003) — казахстанский хоккеист.
 Бородулин, Рыгор Иванович (1935—2014) — белорусский поэт, переводчик, редактор, эссеист.
 
 Бородулин, Филипп Иванович (1911—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бородулин, Феодосий Романович — д.м.н., профессор 1-го ММИ

Бородулина 
 Бородулина, Татьяна Александровна (род. 1984) — российская и австралийская спортсменка (шорт-трек).

См. также 
 Бородулино